Donkere driestreepdansvlieg
 Lichte driestreepdansvlieg